Chilperich ist der Name fränkischer Könige aus dem Geschlecht der Merowinger und burgundischer Könige:

 Chilperich I. (Burgund), König von Burgund 470–480
 Chilperich II. (Burgund), König von Burgund 480?–490, ermordet
 Chilperich I., fränkischer König 567–584
 Chilperich von Aquitanien, Sohn von Charibert II. – Herzog von Aquitanien 632, ermordet
 Chilperich II., fränkischer König 715–721, auch bekannt unter dem Taufnamen Daniel